Липински — фамилия. Известные носители:

 Липински, Ганс (1916—1998) — гауптштурмфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Липински, Тара (род. 1982) — американская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании, актриса.
 Липински, Юджин (род. 1956) — британский актёр и сценарист.

См. также 
 Липинский